Coromoto ou l'un de ses composés peut désigner :

Religion 
 Notre-Dame de Coromoto, l'un des noms de la Vierge Marie au Venezuela dont elle est la patronne ;
 Nostra Signora di Coromoto in San Giovanni di Dio : titre cardinalice, rattaché à l'église Nostra Signora di Coromoto située dans le quartier Gianicolense à Rome.

Toponymes

La Virgen de Coromoto : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Guanare dans l'État de Portuguesa ;
 Coromoto : une localité de l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme